Утёсное — село в Уссурийском городском округе Приморского края. Входит в Краснояровскую территорию.

До 1972 года село называлось Суйфу́нское, а река, на которой стоит село — Суйфу́н. После вооруженного конфликта за остров Даманский в Приморском крае были переименованы все китайские географические названия, река получила название Раздольная.

География 
Село Утёсное стоит на высоком правом берегу реки Раздольная.

Село Утёсное — спутник Уссурийска.

Расстояние до города невелико, на север около 3 км.

Дорога к селу Утёсное является продолжением ул. Лермонтова, идёт мимо Солдатского озера.

На юг от села Утёсное дорога идёт к селу Красный Яр и далее на трассу «Раздольное — Хасан».

На запад от села Утёсное идёт дорога к сёлам Линевичи и Кугуки.

Население

Экономика 
 Сельскохозяйственные предприятия Уссурийского городского округа.
 Коттеджные участки уссурийцев.

Достопримечательности 

 Краснояровское городище — археологический памятник.
 На левом берегу Раздольной напротив села Утёсное установлен памятник борцу за независимость Кореи Ли Санг Солу (1878—1917), прах которого был развеян после кремации на этом месте.

Факты 
 В 1970-е годы моста через реку Суйфун не было, людей и автомобили через реку перевозили на канатном пароме (примерно в 200 м ниже существующего моста).

Примечания 

Населённые пункты Уссурийского городского округа